Со́лнечная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Солнечная улица — улица в Абакане.
 Солнечная улица — улица в Арзамасе.
 Солнечная улица — улица в Балашихе.
 Солнечная улица — улица во Владимире.
 Солнечная улица — улица во Владикавказе.
 Солнечная улица — улица в Иванове.
 Солнечная улица — улица в Кирове.
 Солнечная улица — улица в Краснодаре.
 Солнечная улица — улица в Курске.
 Солнечная улица — улица в Липецке (Сырский).
 В Москве:
 Солнечная улица — улица в Царицыне;
 Солнечная улица — улица в Малине.
 Солнечная улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Солнечная улица — улица в Петроградском районе;
 Солнечная улица — улица на Ржевке;
 Солнечная улица — улица в Петергофе.
 Солнечная улица — улица в Твери.
 В Томске:
 Солнечная улица — улица в Апреле;
 Солнечная улица — улица в Кузовлеве;
 Солнечная улица — улица в Родионове (Каменка);
 Солнечная улица — улица в Светлом.
 Солнечная улица — улица в Туапсе.
 Солнечная улица — улица в Челябинске.
 Солнечная улица — улица в посёлке Яблоновском.

Белоруссия 
 Солнечная улица — улица в Минске.
 Солнечная улица — улица в деревне Заямное Столбцовского района Минской области.
 Солнечная улица —улица в Бресте

Крым 
 Солнечная улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Солнечная улица — улица в Донецке.
 Солнечная улица — улица во Львове.
 Солнечная улица — улица в Николаеве.

Казахстан 
 Солнечная улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Солнечная аллея